W 1932 roku piłkarska drużyna Dinama rozegrała 8 meczów w ramach Mistrzostw Moskwy.

Skład

Mecze

Tabela Mistrzostw Moskwy 
 Etap wstępny

 Runda finałowa (o miejsca 7–12)

Bibliografia 
 

1932 w piłce nożnej
Dinamo Moskwa w poszczególnych sezonach